Alfons von Aragonien ist der Name folgender Personen:

 Alfons von Aragonien (Erzbischof) (1470–1520), aragonisch-katalanischer Kleriker und Politiker
 Alfons von Aragonien und Escobar (1415–1485), spanischer Feldherr

Siehe auch:
 Alfons von Aragón (1228–1260), Kronprinz